Александр Черёмушкин:
 Черёмушкин, Александр Васильевич — доктор ф.-м. наук, автор работ по криптографии.
 Черёмушкин, Александр Петрович (1923—2013) — советский судья по хоккею с мячом, председатель Всесоюзной коллегии судей по хоккею с мячом .